Alemán ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Alemán (1904–1995), spanischer Fechter
 Arnoldo Alemán (* 1946), Präsident von Nicaragua
 Brahian Alemán (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Demis Alemán (* 1987), argentinischer Radrennfahrer
 Fedora Alemán (1912–2018), venezolaniasche Sängerin (Sopran)
 Jesús Omar Alemán Chávez (* 1970), mexikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Cuauhtémoc-Madera
 Julio Alemán (1933–2012), mexikanischer Schauspieler
 Martín Aleman (* 1970), nicaraguanischer Baseballspieler
 Mateo Alemán (16. Jh.), spanischer Schriftsteller

 Oscar Alemán (1909–1980), argentinischer Jazz-Gitarrist
 Raúl Martínez Alemán (* 1971), kubanischer Ringer
 René Aleman (1913–1989), französischer Gewichtheber
 Rodrigo Alemán (* 1470?; † 1542), spanischer Bildhauer

Aleman bezeichnet:

 Aleman (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Aleman coloniero, niederalemannischer Dialekt in Venezuela

Siehe auch:

 Dr. Alemán
 Alemann
 Alleman
 Allemane
 Allemann
 L’Aleman
 Alemannen
 Ahlemann